Војник може бити:

 Војник, припадник оружане формације 

топоними:
 Војник (Деспотовац), насеље у општини Деспотовац, Србија
 Војник (Старо Нагоричане), насеље у општини Старо Нагоричане, Северна Македонија
 Војник (Словенија), град и седиште истоимене општине, Словенија
 Општина Војник, општина у Словенији
 Војник (планина), планина у Црној Гори

филмови:
 Војник (филм из 1966), југословенски филм из 1966.
 Војник (филм из 1998), филм из 1998.